Uzen bezeichnet:
 die japanische Provinz Uzen
 griechisch Ούζοι (Ouzoi), byzantinische Bezeichnung für ein Turkvolk des 11. Jahrhunderts, siehe Oghusen
 uzen, jemanden necken